Вулиця Гулака-Артемовського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Бердичів, Житомирська область.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Городище, Черкаська область.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Знам'янка, Кіровоградська область.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Калуш, Івано-Франківська область.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Ковель, Волинська область.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Коломия, Івано-Франківська область.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Мукачеве, Закарпатська область.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Ніжин, Чернігівська область.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Торецьк, Донецька область.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Гулака-Артемовського — вулиця в місті Шепетівка, Хмельницька область.

Вулиці, названі на честь людей